Bitwa pod Kilinochchi (1998)
 Bitwa pod Kilinochchi (2008–2009)